Liste over ryttere og hold i Tour de France 2012

Noter 

Tour de France 2012